— японская сэйю.

Об артистке 
Родилась 8  в префектуре Нагано, Япония. Работала в TAB Production. Позже перешла в агентство amuleto.

Наиболее известна озвучанием ролей Виты в аниме Magical Girl Lyrical Nanoha A’s, Дзюн из Rozen Maiden, Хидаки из Love, Election & Chocolate, Тидзуко из Mahoromatic и Канако из Maria Holic. Исполняла заглавные песни персонажей в сериалах Di Gi Charat, Maria Holic и Zoku Sayonara Zetsubou Sensei.

В 2013 году вышла замуж, но скрыла имя жениха. В 2019 году пара развелась.

Роли

Озвучка в аниме 
 1999
 Di Gi Charat — Дэдзико, Ди Ги Карат

 2000
 Daa! Daa! Daa! — Сэйя Ябоси
 Mutekioh Tri-Zenon — Ай Камуи

 2001
 Galaxy Angel — Дэдзико (17 серия)
 Chiccha na Yukitsukai Sugar — Фил
 Mahoromatic — Automatic Maiden — Тидзуко Оэ

 2002
 Di Gi Charat Panyo Panyo — Дэдзико, Ди Ги Карат
 Mahoromatic: Motto Utsukushii Mono — Тидзуко Оэ
 Sister Princess — мальчики

 2003
 MOUSE — Ута Юкино
 Нанака 6/17 — Домико
 Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko — Сиина Тамай
 Di Gi Charat Nyo! — Дэдзико, Ди Ги Карат
 Sakigake!! Cromartie Koukou — Дэдзико (25 серия)
 Ginga Tetsudou Monogatari — Луис Форт-Дрейк
 Tantei Gakuen Q — Тацукава Момоко

 2004
 BLEACH — Митиру Огава, Канисава
 Rozen Maiden — Дзюн Сакурада
 This Ugly Yet Beautiful World — Мари Нисино

 2005
 Akahori Gedou Hour Rabuge — Дэдэко
 Elemental Gelade — Селена
 Mato Kiden Pandarian — ребёнок
 Magical Girl Lyrical Nanoha A’s — Вита
 Futago no Monchihichi — Монтасити-кун
 Rozen Maiden: Träumend — Дзюн Сакурада
 Curry no Kota no Kobal — орешек

 2006
 Amaenaideyo!! — Кадзуки Кадзусано
 Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo! — Эмеленция Беатрикс Рудигер
 Ah! My Goddess: Flights of Fancy — Сино Сакакибара (6 серия)
 Winter Garden — Ди Ги Карат, Дэдзико
 Kagihime Monogatari Eikyū Alice Rondo — Мию Моэгихара (13 серия)
 Ginga Tetsudo Monogatari: Eien e no Bunkiten — Луис Форт-Дрейк
 Galaxy Ange-lune — Ди Ги Карат, Дэдзико (5 серия); Бог (9 серия); Куроки
 Code Geass: Lelouch of the Rebellion — ученица (3 серия), девочка (6 серия)
 Hime-sama Goyojin — Лассе

 2007
 Kin’iro no Corda: Primo Passo- Юдзуки Адзуса в детстве
 Sayonara Zetsubou Sensei — Матой Цунэцуки
 Magical Girl Lyrical Nanoha: StrikerS — Вита
 Meitantei Conan — мальчик (460 серия), Мураи Тика (486 серия)
 Misérables - Shoujo Cosette — Даниэль
 Shampoo Ōji — Принц Шампунь

 2008
 Kure-nai — Тамаки Муто
 Zoku Sayonara Zetsubou Sensei — Матой Цунэцуки
 Strike Witches — Крис (4,9 серии)
 Seiyo Kottou Yogashiten — Татибана
 Negibozu no Asataru — яблоко Орин
 Noramimi — Смит (8 серия)
 Porfy no Nagai Tabi — Моррис

 2009
 K-On! — Савако Яманака
 Zan Sayonara Zetsubou Sensei — Матой Цунэцуки
 Maria Holic — Канако Миямаэ

 2012
 Koi to Senkyo to Chocolate — Хидака Сиохама

 2013
 Date A Live — Куруми Токисаки

OVA 
 Leave it to Piyoko! — Дэдзико, Ди Ги Карат
 I’m in Love With My Little Sister: Secret Sweethearts — This Love is a Secret — ученица
 Ginga Tetsudo Monogatari: Wasurerareta Toki no Wakusei — Луис Форт-Дрейк
 Goku Sayonara Zetsubo Sensei — Матой Цунэцуки

Полнометражные аниме-фильмы 
 Wonderful Days — Джей
 Di Gi Charat — A Trip to the Planet — Дэдзико, Ди Ги Карат

Озвучка в играх 
 Akai Ito — Сакуя Асама
 Aoi Shiro — Сакуя Асама
 Akaneiro ni Somaru Saka — Муто Яои
 Summon Night Craft Sword Monogatari: Hajimari no Ishi — Тэиэ
 Neon Genesis Evangelion: Ayanami Raising Project — Дэдзико, Ди Ги Карат
 Tales of Symphonia: Dawn of the New World — Пол
 Code of the Samurai — Ивата Кою
 Di Gi Charat — Fantasy — Дэдзико, Ди Ги Карат
 Di Gi Charat — Fantasy — Excellent — Дэдзико, Ди Ги Карат
 Final Fantasy Tactics Advance — Мьют Ренделл
 Parfait Fun 2 — Рэйна Фодзеру
 BALDR BULLET "REVELLION" — Сао, Мари, Макунамара
 Princess concerto — Сэрума

Life-action 
BLEACH SOUL SONIC 2005 Лето

Вокал в аниме 
 Di Gi Charat — Happy Day (ED)
 Di Gi Charat — Hoshi no Tabi — PARTY☆NIGHT (ED)
 Di Gi Charat Christmas Special — Party Night -White Version- (ED)
 Di Gi Charat Natsuyasumi Special — see you see you (ED)
 Di Gi Charat Nyo — Dynamite I-N-G, Lead by Di Gi Charat, Love (OP 2-3, ED 2-5)
 Di Gi Charat Ohanami Special — see you see you (ED)
 Di Gi Charat Summer Special — Theme Song Performance (ED)
 Mahoromatic — Automatic Maiden — Mahoro de MAMBO (ED)
 Mahoromatic: Something More Beautiful — Triomatic Ran! Ran! (ED)
 Mahoromatic: Summer Special — Hiryu Musume Ha! Date Ondo (ED)
 Maria Holic — Kimi ni, Mune Kyun (ED)
 Amaenaideyotsu!! — Amaenaideyotsu!! (OP)
 Panyo Panyo Di Gi Charat — Jounetsu no Paradise (ED)
 Winter Garden — Winter Garden (ED)
 Zoku Sayonara Zetsubō Sensei — Koiji Romanesque, Marionette (ED1,ED2)

Ссылки 
 Страничка на сайте компании-продюсера.

Примечания 

Певцы и певицы в жанре J-pop
Актрисы озвучивания Японии